Село
 Майдан-Копищенський — село в Україні, Олевському районі Житомирської області

Інше
 Майдан Копищанський — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю